Die NBA-Saison 1992/93 war die 47. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 6. November 1992 und endete am 25. April 1993. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 29. April 1993, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich zum dritten Mal in Folge die Chicago Bulls mit einem 4:2 in der Serie gegen die Phoenix Suns sichern. Die Bulls waren nach fast 30 Jahren das erste Team dem die zweifache Titelverteidigung gelang.

Saisonverlauf

All-Star Game 
Das All-Star Game 1993 fand in Salt Lake City statt. Die Auswahl des Westens gewann das Spiel nach Verlängerung mit 135:132. MVPs des Spiels wurden Karl Malone und John Stockton von den in der Austragungsstadt beheimaten Utah Jazz.

Endstände 

 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert, auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat.

Ehrungen 
 Most Valuable Player: Charles Barkley, Phoenix Suns
 Defensive Player of the Year: Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 Rookie of the Year: Shaquille O’Neal, Orlando Magic
 Sixth Man of the Year: Clifford Robinson, Portland Trail Blazers
 Most Improved Player: Mahmoud Abdul-Rauf, Denver Nuggets
 Coach of the Year: Pat Riley, New York Knicks
 All-NBA First Team:
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Charles Barkley, Phoenix Suns
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Mark Price, Cleveland Cavaliers
 All-NBA Second Team:
 F – Dominique Wilkins, Atlanta Hawks/Los Angeles Clippers
 F – Larry Johnson, Charlotte Hornets
 C – Patrick Ewing, New York Knicks
 G – John Stockton, Utah Jazz
 G – Joe Dumars, Detroit Pistons
 All-NBA Third Team:
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F – Derrick Coleman, New Jersey Nets
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Tim Hardaway, Golden State Warriors
 G – Dražen Petrović, New Jersey Nets
 NBA All-Defensive First Team:
 F – Scottie Pippen, Chicago Bulls
 F – Dennis Rodman, San Antonio Spurs
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Joe Dumars, Detroit Pistons
 NBA All-Defensive Second Team:
 F – Horace Grant, Orlando Magic
 F – Larry Nance, Cleveland Cavaliers
 C – David Robinson, San Antonio Spurs
 G – Dan Majerle, Phoenix Suns
 G – John Starks, New York Knicks
 All-NBA Rookie First Team:
 Shaquille O’Neal, Orlando Magic
 Christian Laettner, Minnesota Timberwolves
 LaPhonso Ellis, Denver Nuggets
 Alonzo Mourning, Charlotte Hornets
 Tom Gugliotta, Washington Bullets
 All-NBA Rookie Second Team:
 Walt Williams, Sacramento Kings
 Clarence Weatherspoon, Philadelphia 76ers
 Latrell Sprewell, Golden State Warriors
 Robert Horry, Houston Rockets
 Richard Dumas, Phoenix Suns

Play-offs 
Die erste Play-off-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven.

Siehe auch 
NBA-Draft 1992

Weblinks 
 Die Saison 1992/93 bei basketball-reference.com (englisch)

NBA-Saison
Nba 1992/93